Jahanabad kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jahānābād (ort i Indien, Uttar Pradesh), Pīlībhīt, 
 Jahānābād (ort i Indien, Bihar), Jehanabad,

Iran 

 Jahānābād-e Malekī, ort, Khorasan, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar